Гашенко Макар Артемович (1908, с. Білогірка Великоолександрівського району Херсонської області — ?) — український політичний в'язень, член ОУН.

Закінчив три класи початкової школи. У період після Другої світової війни мешкав у м. Нікополі Дніпропетровської області, що недалеко від рідного села. Заарештований радянськими органами держбезпеки 17 вересня 1948 року. Звинувачений у членстві в ОУН. 4 березня 1949 року засуджений Військовим Трибуналом військ МВС Херсонської області до 25 років ВТТ з поразкою прав на 5 років. Звільнений 29 червня 1956 року. Реабілітований у 1993 році.

Українські підпільники
Репресовані
Діячі ОУН
Персоналії:Нікополь